Bobzin bezeichnet:

 Bobzin, eine Gemeinde im mecklenburgischen Landkreis Ludwigslust-Parchim
 einen Ortsteil der mecklenburgischen Stadt Lübz

Bobzin ist Familienname folgender Personen:
 Hartmut Bobzin (* 1946), deutscher Orientalist
 René Bobzin (* 1973), deutscher Koch 

Siehe auch:

 Bobzien